

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Gnojno – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław
 Gnojno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Bobrowniki
 Gnojno – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Gnojno – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Gnojno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Gnojno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno
 Gnojno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo

Miejscowości poza granicami Polski

Niemcy
 Gnojno – historyczna polska nazwa miejscowości Gnoien

Ukraina
 Gnojno – wieś w rejonie włodzimierskim

Zobacz też 
 Gnojewo